Comisión Permanente o Comisión Delegada en general, es el órgano constituido en los Congresos o Parlamentos, para cumplir las funciones del mismo o de alguna de sus cámara, mientras se encuentra en receso, por el cierre del periodo ordinario de sesiones.

Comisiones permanentes 
 La Comisión Permanente de Chile (1828-1833)
 La Comisión Conservadora de Chile (1833-1924)
 La Comisión Delegada de Venezuela.
 La Comisión Permanente de México.
 La Comisión Permanente de Uruguay.
 Las Diputaciones Permanentes de España.
 La Comisión Permanente del Congreso de Perú

Poder legislativo